Denny Moyer – pugile statunitense
Ray Moyer – scenografo statunitense
Robin Moyer – fotografo statunitense
Stephen Moyer – attore, regista e produttore cinematografico britannico